CEV-Pokal 2014/15 steht für:

 CEV-Pokal 2014/15 (Frauen)
 CEV-Pokal 2014/15 (Männer)